

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Needmore – comunità non incorporata della Contea di Bailey, Texas
 Needmore – comunità non incorporata della Contea di Delta, Texas
 Needmore – comunità non incorporata della Contea di Nacogdoches, Texas
 Needmore – comunità non incorporata della Contea di Terry, Texas